Il singolare del torneo di tennis Macedonian Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dušan Vemić che ha battuto in finale Clemens Trimmel 6-3, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Davide Scala (secondo turno)
 Vincenzo Santopadre (semifinali)
 Allen Belobrajdic (primo turno)
 Marat Safin (primo turno)

 James Sekulov (primo turno)
 Julien Chauvin (semifinali)
 Agustin Garizzio (quarti di finale)
 Gabrio Castrichella (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Macedonian Open 1997